Tetragonopterus Cuvier, 1816 – rodzaj ryb kąsaczowatych
 Tetragonopterus Bleeker, 1863 – synonim rodzaju Chaetodon